Simon Peters Sogn henviser til flere artikler:
 Simon Peters Sogn (Kolding) – et sogn i Kolding Kommune og i Kolding Provsti
 Simon Peters Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Amagerbro Provsti